Arbiol est un nom de famille, porté notamment par :
 Dominique Arbiol (née en 1965), militaire française, générale de l'Armée de l'air ;
 Vicente Arbiol (1812-1876), peintre et lithographe espagnol.